Ширен:

 Ширен — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Ширен — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Дикирх.